Choi Da-bin (née le  à Séoul) est une patineuse artistique sud-coréenne.

Elle est championne des Jeux asiatiques d'hiver 2017 en patinage artistique et 5 fois médaillée nationale (3 argents 2 bronze). Elle termine  et première du second groupe en finale des Jeux olympiques d'hiver de 2018.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes
 

Patineuse artistique sud-coréenne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en janvier 2000
Naissance à Séoul
Médaillée d'or aux Jeux asiatiques